Кандеду:

 Кандеду — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Браганса.
 Кандеду — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Вила-Реал.